PLL steht für:
 Partia Lëvizja e Legalitetit, eine albanische politische Partei
 Permutation last layer, siehe Methoden zum Lösen des Zauberwürfels#Fridrich-Methode/CFOP
 Phasenregelschleife (phase-locked loop), eine elektronische Schaltung zur Erzeugung einer stabilen Empfangsfrequenz in Rundfunkgeräten unter Einsatz eines Quarzes
 Prolymphozytenleukämie, eine Erkrankung des Lymphsystems
 Pretty Little Liars, eine US-amerikanische Fernsehserie
 Premier League Lacrosse, eine professionelle Lacrosse Liga in den USA
 Manaus Air Force Base (IATA-Code), Militärflughafen von Manaus, Amazonas (Brasilien), Brasilien

pll steht für:
 Shwe Palaung (ISO-639-3-Code), Varietät von Palaung (Sprache), Palaung-Wa-Sprache der Palaung in Myanmar, Yunnan (VR China), Thailand

Siehe auch:
 PLL-05
 Polskie Linie Lotnicze LOT

Abkürzung